Минтенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Минтенко, Василий Николаевич (в монашестве Феодосий; род. 1971) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Городищенский, викарий Шепетовской епархии.
 Минтенко, Виталий Георгиевич (род. 1972) — советский и украинский футболист, известен выступлениями в составе ряда украинских и израильских клубов.